FAM129A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 1-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 928 амінокислот, а молекулярна маса — 103 135.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як регуляція трансляції, відповідь на стрес, поліморфізм. 
Локалізований у цитоплазмі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 1

Некатегоризовані білки